Техническая энциклопедия — энциклопедическое издание, выпущенное в 1927—1934 годах издательством «Акционерное Общество „Советская энциклопедия“» (тома 1—11), позже преобразованным в «Государственное словарно-энциклопедическое издательство „Советская энциклопедия“» (тома12—26). Главный редактор издания — Л. К. Мартенс.

Описание 
Энциклопедия была выпущена в 26 томах и насчитывала около 6000 статей и около 5000 внутристатейных иллюстраций. В 1936—1938 годах были выпущены дополнительный том и предметный указатель издательством «Главная редакция технических энциклопедий и словарей». Тираж томов составлял около 30 тыс. экземпляров.

Вместе с энциклопедией в 1927—1936 годах выпускалось 8-томное справочное издание «Техническая энциклопедия. Справочник физических, химических и технологических величин». Оно содержит таблицы физических констант, метрических соотношений, химический состав различных веществ и т. п..

2-е издание Технической энциклопедии также было выпущено издательством «Главная редакция технических энциклопедий и словарей», при этом предусматривалось увеличение объёма на 10 % и обновление 60 % материала. Издание было прервано Великой Отечественной войной 1941—1945 (в 1937—1941 выпущено 14 томов, после войны издание последующих томов не производилось).

В 2005 году энциклопедия была выпущена в электронном виде на CD издательством «Словарное издательство ЭТС».

Неподписанные статьи обоих изданий и иллюстрации перешли в общественное достояние в связи с истечением 70-летнего срока защиты авторских прав. Переход в общественное достояние подписанных статей определяется 70-летним интервалом со дня смерти автора.

Состав энциклопедии 
В последнем столбце даны ссылки на Национальную электронную библиотеку (НЭБ) с возможностью скачивания соответствующего тома, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав.

На пропущенные дополнительные тиражи на момент составления таблицы данные отсутствовали.

Первое издание

Второе издание 

 А — Аэродинамика.
 Аэродинамика — Бумажное производство.
 Бумажный брак — Водорода перекись.
 Водородные ионы — Газовые двигатели.
 Газовые ткани — Графическая статика, 1937, 566 стр., 828 стб., 51 100 экз.
 Графические методы — Доменная печь.
 Доменное производство — Жидкий воздух.
 Жидкий уголь — Изоляционные электротехнические материалы.
 Изомерия — Катапульта.
 Кататермометр — Копалы.
 Копёр — Леса и подмости.
 Леса сорта — Метиловый алкоголь.
 Метиловый фиолетовый — Мышьяк.
 Мышьяка соединения — Оливин.

Список авторов, статьи которых перешли в общественное достояние 
Настоящий список составляется на основе списка Техническая энциклопедия. Авторы статей и ежегодно должен обновляться вплоть до 2071 года, когда все статьи перейдут в общественное достояние.

Последнее обновление выполнено в 2022 году.

А — Б

В — Г

Д — И

К

Л — М

Н — П

Р — С

Т — Ц

Ч — Я

Список авторов «Технической энциклопедии» 

Список авторов Технической энциклопедии насчитывает 1129 человек и приведён в 26-м томе 1-го издания. В списке кроме фамилии и инициалов приведены тематики, по которым специализировался каждый автор. В основной статье в табличной форме даны: фамилия и инициалы авторов; тематики специализации; имя, отчество и годы жизни (в случаях, когда это удалось выяснить); наличие в русской Википедии статьи о данном авторе и ссылка на неё.

Галерея (второе издание)

Примечания

Ссылки 

 Техническая энциклопедия в Викитеке, свободной библиотеке

Технические энциклопедии
Энциклопедии на русском языке
Энциклопедии СССР
Книги издательства «Советская энциклопедия»
Книги по технике